O OFC Botev Vratsa é um clube de futebol da Bulgária fundado em 1921, na cidade de Vratsa. Manda seus jogos no Estádio Hristo Botev, com capacidade para 32.000 pessoas. Disputa a AFG V Noroeste búlgaro, que equivale a terceira divisão do futebol búlgaro.

Melhores colocações 
 Campeonato Búlgaro
 3º lugar - 1971http://www.rsssf.com/tablesb/bulghist.html
 4º lugar - 1985
 5º lugar - 1977

Elenco atual 

Atualizado em 22 de junho de 2011.

Jogadores famosos 
  Martin Petrov
  Valentin Iliev
  Georgi Kamenov
  Petar Kamenov
  Ilia Dragomirov
  Ilia Valov
  Valentin Stanchev

Estádio 
O estádio do time é o Hristo Botev e foi construído em 1948. É situado no complexo de esportes Hristo Botev, na zona leste de Vratsa. O estádio compreende 32.000 lugares. Após uma reforma recente, que aconteceu no primeiro semestre de 2008, o estádio passou a ter 3 setores e novos assentos com um total de 6.000 assentos.

Torcida 
Apesar de disputar a terceira divisão do futebol búlgaro, o FC Botev ainda é um dos clubes mais populares do país. Seus torcedores são famosos por seu fanatismo não violento. A "Botev Vratsa Pra Sempre" é a mais famosa torcida organizada do clube.

Ligações externas 
 Site oficial - não está mais ativo

Clubes de futebol da Bulgária
Clubes de futebol fundados em 1921